Obelix (stripfiguur), een personage uit de Asterix-strips
Obelix (rugbyclub), een rugbyclub uit Nijmegen

Zie ook 
Obelisk (doorverwijspagina)